Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1979/80 war die 35. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Verbandsliga, lediglich die drei Aufsteiger Hamburger SV Amateure (Wiederaufstieg nach sieben Jahren), Holstein Quickborn und SV Börnsen (beide erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse).

Sieger wurde der Hummelsbütteler SV. Zusammen mit dem Zweitplatzierten ASV Bergedorf 85 nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Während Hummelsbüttel seine Gruppe gewinnen konnte und aufstieg, beendete Bergedorf seine Gruppe auf dem dritten Platz und verpasste den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der SV Börnsen musste nach einer Saison wieder absteigen, der Buxtehuder SV nach sechs Spielzeiten und der Harburger TB 1865 nach drei Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1979/80 im deutschen Fußball-Archiv

1979
Fußballsaison 1979/80